2 МИР Бургас (или 2 многомандатен избирателен район) е избирателен район в България, който обхваща област Бургас.

Парламентарни избори

2013 г. 
Резултати от парламентарните избори през 2013 г. в област Бургас, при 55,47 % избирателна активност (подредени според номера на бюлетината):

2014 г. 
Резултати от парламентарните избори през 2014 г. в област Бургас, при 51,18 % избирателна активност (подредени според номера на бюлетината):

2017 г. 
Резултати от парламентарните избори през 2017 г. в област Бургас, при 56,27 % избирателна активност (подредени според номера на бюлетината):

април 2021 г. 
Резултати от парламентарните избори през април 2021 г. в област Бургас, при 49,50 % избирателна активност (подредени според номера на бюлетината):

юли 2021 г. 
Резултати от парламентарните избори през юли 2021 г. в област Бургас, при 42,00 % избирателна активност (подредени според номера на бюлетината):

Източници 

Бургас
Област Бургас